|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Qatar Telecom German Open) van 2006 vond plaats van 8 tot en met 14 mei 2006 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 37e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als tweede geplaatste Russin Nadja Petrova won de titel, door in de finale de Belgische titelverdedigster Justine Henin-Hardenne te verslaan. Hiermee nam Petrova revanche voor de verloren finale van het voorafgaand jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Berlijn 2006
Berlijn